Watutin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Dmitrijewitsch Watutin (* 1992), russischer Tennisspieler
 Jewgeni Iwanowitsch Watutin (* 1962), weißrussischer Schachspieler 
 Nikolai Fjodorowitsch Watutin (1901–1944), sowjetischer Armeegeneral